Une boîte à musique est un instrument de musique mécanique.
 La Boîte à musique, label phonographique français créé en 1934 et plus connu sous son acronyme BAM ;
 La Boîte à musique (), film d'animation américain de Walt Disney sorti en 1946 ;
 La Boîte à musique, épisode de la série La Petite Maison dans la prairie diffusé en 1975 ;
 La Boîte à Musique, émission de télévision culturelle sur la musique classique créée en 2006 et présentée par Jean-François Zygel ;
 La Boîte à musique des Enfoirés, album des Enfoirés sorti en 2013.

Voir aussi 
 La Boîte à musiques, salle de spectacle située à Metz.